Камышеватая может означать:

 Камышеватая (река) в Изюмском и Барвенковском районах Харьковской области.
 Камышеватая (слобода) в Алексеевском районе Белгородской области.
 Николо-Камышеватая — село в Красноградском районе Харьковской области.

См. также 
 Камышеватое
 Камышеваха